Soudan – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Soudan – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Soudan – jednostka osadnicza w USA, w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis